

Rodzaj ssaka
 świnia

Gatunki ssaków
 świnia brodata
 świnia brodawkowata
 świnia celebeska
 świnia domowa
 świnia karłowata
 świnia leśna
 świnia rzeczna
 świnia wisajska

Nazwy geograficzne

 Świnia Góra
 Świnia Noga
 Świnia Skała
 Świnia - do 1953 nazwa wsi Charubin

Zobacz też 
 Świnie (ujednoznacznienie)
 Zodiak chiński